Чемпионат СССР по гандболу 1967 — 6-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 17 апреля 1967 года, последние матчи состоялись 18 октября 1967 года.

Превью 
6-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1967 г. был проведен по измененной схеме по сравнению с прошлым годом. 12 команд класса А вначале провели 1 круговой турнир в 2 тура. В апреле в Баку и Тбилиси состоялся 1-й тур (по 6 команд в каждом городе), а затем в сентябре все 12 команд собрались в Риге. По итогам этого турнира лучшие 6 команд розыграли места с 1 по 6 в октябре Каунасе. Места с 7 по 12 дополнительно не розыгрывались. Вместо выбывших СК г.Тирасполя и Буревестник Краснодар играли Политехник Минск (бывший Буревестник) и дебютант высшего дивизиона - СКА Львов. Динамо Баку было передано в другое ведомство и стало называться СКА Баку.

Участники

Класс А группа 
 1--й тур 7-12.04.1967 Баку  14-19.04.1967 Тбилиси
 2--й тур 2-8.09.1967 Рига

 3--й тур (за 1-6 места) 13-18.10.1967 Каунас
Учтены очки 1-го и 2-го туров.

Послесловие 
Кунцево отстояло титул. Последнее 3-е серебро тбилисцев. Далее выше 3-го места команда не поднималась. Единственная медаль рижан. Больше не в форме Даугавы, Страуме или Целтниекса выше 6-го места команда не поднималась. Отличное выступление дебютантов - армейцев Львова.  Провал бронзового призера Жальгириса Каунас. Большевик и Спартак вылетели во 2 группу. И для Спартака это последний сезон среди сильнейших.

Чемпионаты СССР по гандболу